Сен-Жан-де-Валь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 28 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 35 осіб у працездатному віці (15-64 років) 28 були активні, 7 — неактивні (показник активності 80,0%, у 1999 році було 61,1%). З 28 активних працювали 23 особи (14 чоловіків та 9 жінок), безробітних було 5 (3 чоловіки та 2 жінки). Серед 7 неактивних 2 особи були учнями чи студентами, 3 — пенсіонерами, 2 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Валь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн